

Населені пункти та їхні частини
 Островіте — гміна в Слупецькому повіті Великопольського воєводства
 Островіте — село в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Сухий Домб Ґданського повіту Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Островіте — село в гміні Домбрувно Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Островіте — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Островіте — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Островіте — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Островіте — колонія в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Островіте — осада в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Островіте — осада в гміні Пщулкі Ґданського повіту Поморського воєводства
 Островіте — осада в гміні Суленчино Картузького повіту Поморського воєводства

Примітки